Ульрикке Пия Эйкери (; родилась 16 декабря 1992 года в Осло, Норвегия) — норвежская теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции-2022); победительница одного турнира WTA в парном разряде; полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2010).

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (19)

Победы (11) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (45)

Победы (31)

Поражения (14)

Финалы Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Норвегии